Jan Gomoliński (zm. ok. 1574) – kasztelan spycimierski, pisarz ziemski sieradzki 
 Jan Paweł Gomoliński (zm. 1711) – biskup kijowski, opat wąchocki, sekretarz królewski, proboszcz płocki